Багінський Адам (* 1980) — польський хокеїст, нападник.
 Багінський Артем (* 1987) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Багінський Томаш (* 1976) — польський режисер, переважно мультфільмів.
 Багінський Юзеф Русланович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» II ступеня

Див. також 
 Багинська

Примітки